Luigi Rocco – politico italiano (1882-1974), senatore della Repubblica
 Luigi Rocco – politico italiano (1894-1951), deputato della Repubblica